Фрутос (Frutos) — испанская фамилия.
 Фрутос, Хуан Мануэль (1879—1960) — парагвайский правый политик и юрист, и. о. президента Парагвая в 1948 году.
 Фрутос Флейтас, Хуан Мануэль (1922—2013) — парагвайский крайне правый политик, идеолог режима Альфредо Стресснера, организатор стронистской аграрной реформы, сын Хуана Мануэля Фрутоса.
 Дуарте Фрутос, Оскар Никанор (род. 1956) — парагвайский правый политик, президент Парагвая в 2003—2008 годах.